

Geografia
Roasio comune italiano della provincia di Vercelli

Persone
Antonio Roasio  (1902-1986) – politico e partigiano italiano
Luigi Roasio (1900-1963) – calciatore italiano

Altro
Eccidio di Roasio – strage nazifascista del 1944